World So Cold – singolo del gruppo alternative metal statunitense Mudvayne
World So Cold – singolo del gruppo alternative metal canadese Three Days Grace